Die Betway Premier League Darts 2016 war ein Einladungsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Inzwischen fand die mittlerweile 12. Ausgabe dieses Turniers statt.

Die Veranstaltung fand ihren Auftakt am 4. Februar in der First Direct Arena in Leeds und endete mit den Play-Offs in der O2 Arena in London am 19. Mai 2016. Insgesamt werden 16 Spieltage ausgetragen. Am 15. Spieltag fand in Rotterdam das erste Mal ein Spieltag in den Niederlanden statt.

Als Titelverteidiger ging der Schotte Gary Anderson an den Start. Er wurde durch Michael van Gerwen abgelöst, der im Finale Phil Taylor eindrucksvoll mit 11:3 legs bezwang.

Im deutschen Fernsehen wurde die Premier League 2016 live auf Sport1 und Sport1+ übertragen.

Spielmodus 
Die qualifizierten Spieler traten zunächst im Modus jeder gegen jeden an neun Spieltagen an, ehe am 31. März die letzten beiden Spieler ausschieden und das Preisgeld für Platz 9 bzw. 10 erhielten. Die verbliebenen acht Spieler spielten an weiteren sechs Spieltagen erneut gegeneinander, wobei die Punkte aus der ersten Runde behalten wurden. Jeder der Spieler spielte an einem Abend gegen zwei Gegner. Am 19. Mai fand schließlich ein finaler Abend statt, für den sich die Top 4 der Vorrunde qualifizierten. Zunächst fanden die Halbfinalspiele (1 gegen 4, 2 gegen 3) statt. Anschließend spielten die beiden Sieger das Finale um den Premier League-Titel.

Preisgeld 
Bei der Premier League wurden insgesamt £ 725.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 25.000 mehr als im Vorjahr. Diese zusätzlichen £ 25.000 wurden als Bonus an den Erstplatzierten der Tabelle vor den Playoffs ausgeschüttet. Das übrige Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Wie im Vorjahr qualifizierten sich die ersten vier Spieler der PDC Order of Merit (Stichtag: 3. Januar 2016, nach dem Finale der PDC World Darts Championship 2016) für die Premier League. Zudem erhielten vier weitere Spieler durch die PDC sowie zwei weitere durch Sky Sports eine Wildcard für die Premier League.
Im Vergleich zum letzten Jahr mussten Stephen Bunting und Kim Huybrechts das Teilnehmerfeld verlassen. Dieses Jahr bildeten die Top 10 der PDC Order of Merit die Teilnehmer der Premier League. Es nahmen alle bisherigen Sieger der Premier League Darts teil.

Austragungsorte

Vorrunde

Tabelle Vorrunde 
Bei Punktgleichheit mehrerer Spieler wird zunächst die Differenz von gewonnen und verlorenen Legs, anschließend die Anzahl gewonnener Legs bei Anwurf des Gegners und letztlich der 3-Dart-Average im Turnier zur Ermittlung der Platzierung herangezogen.

Endrunde

Tabelle Endrunde 
Bei Punktgleichheit mehrerer Spieler wird zunächst die Differenz von gewonnen und verlorenen Legs, anschließend die Anzahl gewonnener Legs bei Anwurf des Gegners und letztlich der 3-Dart-Average im Turnier zur Ermittlung der Platzierung herangezogen.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

Play-Offs

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Daniella Allfree und Charlotte Wood auf die Bühne begleitet.

Einzelnachweise 

2016
Dartveranstaltung 2016